Włochy uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od pierwszej imprezy w 1896 nieprzerwanie, z wyjątkiem roku 1904. W 1960 Włochy były gospodarzem igrzysk, które odbyły się w Rzymie.

Pierwszy medal olimpijski dla Włoch wywalczył  29 maja 1900 roku Giovanni Giorgio Trissino w jeździectwie. Tego dnia stawał on na podium dwukrotnie: na najwyższym i na drugim stopniu.

Najwięcej medali dla Włoch zdobył szermierz Edoardo Mangiarotti - 13, w tym 6 złotych. Również 6 złotych krążków wywalczył inny szermierz, Nedo Nadi, z czego aż 5 na jednych igrzyskach.

Najwięcej medali (36) Włochy zdobyły na igrzyskach w Los Angeles w 1932 i igrzyskach w Rzymie w 1960, zaś najwięcej złotych medali (14) przywieźli Włosi z igrzysk w Los Angeles w 1984 roku.

Medale dla Włoch na letnich igrzyskach olimpijskich

Medale według igrzysk

Medale według dyscyplin sportowych 

!